Ecb eller ECB kan syfta på:

 ECB – en av Europeiska unionens institutioner, se Europeiska centralbanken
 ECB – det tekniska branschrådet för öppen kabel-TV-standard, se ECB (DOCSIS)